Гусарка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гусарка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Гусарка — название аула Домбыралы в Аккольском районе Акмолинской области до 8 апреля 2005.

Россия 
 Гусарка — хутор в Перелюбском районе Саратовской области.

Украина 
 Гусарка — село в Бильмакском районе Запорожской области.